Die Abkürzung UWZ steht für:

 Umwandererzentralstelle, eine Einrichtung der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg
 Umweltzentrum
 Österreichische Unwetterzentrale

Abkürzung